XXX турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил со 2 сентября по 25 декабря 2022 года с участием клубов Суперлиги — 15 команд из России и «Строителя» из Белоруссии.

Обладателем Кубка России в одиннадцатый раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли со 2 по 19 сентября в четырёх зонах. В следующую стадию розыгрыша прошли 13 из 16 участников, причём команды, имевшие в составе трёх и более игроков сборной России, вызванных на учебно-тренировочный сбор («Динамо» Москва, «Локомотив», «Зенит» Санкт-Петербург, «Зенит» Казань), выходили в полуфинальный этап независимо от результатов.

Матчи 1-го тура в зоне 3 были перенесены из Белгорода в Казань в связи с введённым в Белгородской области «жёлтым» уровнем террористической опасности.

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовал уренгойский «Факел», получивший право принять «Финал четырёх». Остальные 12 команд распределены на 3 квартета «змейкой» на основании их положения в чемпионате России-2021/22. В финальный этап вышли победители групп.

Группа A (Москва) 
{| table width=60% class=wikitable style="text-align:center"
!width=30%|
!width=8%|1
!width=8%|2
!width=8%|3
!width=8%|4
!width=7%|В
!width=7%|П
!width=6%|О
!width=6%|С/П
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|1. «Белогорье» (Белгород)
|bgcolor="#505050"| || 3:0 || 3:1 || 3:0
|| 3 (0) || 0 (0) || 9 || 9:1
|-
|align=left|2. «Динамо» (Москва)
| 0:3 || bgcolor="#505050"| || 3:1 || 3:0
|| 2 (0) || 1 (0) || 6 || 6:4
|-
|align=left|3. «Кузбасс» (Кемерово)
| 1:3 || 1:3 ||bgcolor="#505050"| || 3:1
|| 1 (0) || 2 (0) || 3 || 5:7
|-
|align=left|4. «Нефтяник» (Оренбург)| 0:3 || 0:3 || 1:3 ||bgcolor="#505050"|
|| 0 (0) || 3 (0) || 0 || 1:9
|}

 Группа Б (Новосибирск) 

 Группа В (Санкт-Петербург) 

 Финальный этап в Новом Уренгое 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 8 ноября.

 Полуфиналы 24 декабря'''

Финал

Индивидуальные призы 
 MVP «Финала четырёх» — Максим Михайлов.
 Лучший игрок финального матча — Дмитрий Волков.
 Приз зрительских симпатий — Сергей Гранкин.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2022/2023

Примечания

Ссылки 
 Положение об Открытом Кубке России по волейболу 2022 года среди мужских команд
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

2022 год в волейболе